Красное — село в Теучежском муниципальном районе Республики Адыгея России.

Входит в состав Ассоколайского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 Гагарина,
 Заречная,
 Красная,
 Мира,
 Пушкина,
 Шоссейная.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Теучежского района
Появились в 1850 году в России
1850 год в Адыгее